Ми́рный — посёлок в Курском районе (муниципальном округе) Ставропольского края России.

География 
Расстояние до краевого центра: 360 км.

Расстояние до районного центра: 52 км.

История 
Дата основания: 1929 год.

В соответствии с Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 21 сентября 1964 года посёлок Центральная усадьба совхоза № 7 «Моздокский» переименован в посёлок Мирный.

До 16 марта 2020 года Мирный являлся административным центром Мирненского сельсовета.

Население 

По данным переписи 2002 года в национальной структуре населения русские составляли 30 %, чеченцы — 29 %.

Инфраструктура 
 Культурно-досуговый центр
 Рядом с улицей Советской расположено общественное открытое кладбище площадью 35 000 м²

Образование 
 Детский сад № 4 «Золотой ключик»
 Средняя общеобразовательная школа № 13

Памятники 
 Братская могила 901 советского воина, погибшего в боях с фашистскими захватчиками. 1942—1943, 1957 года

Примечания

Ссылки 
 

Населённые пункты Курского района (Ставропольский край)